Magidor ist der Familienname folgender Personen:

 Menachem Magidor (* 1946), israelischer mathematischer Logiker
 Ofra Magidor,  CUF lecturer at the University of Oxford, Tutorial Fellow of Balliol College